Az Oldenburg-dinasztiából és oldalágaiból: (Romanov-)Holsten-Gottorp-, valamint (Schleswig-Holstein-Sondenburg-)Glücksburg-házakból származó Györgyök listáját tartalmazza:

Oldenburgi György (1503–1551), Oldenburg grófja, XIV. János oldenburgi gróf fia
Oldenburgi György (1653–1708) dán, norvég királyi herceg, Cumberland hercege, I. (Stuart) Anna angol, skót királynő férje és III. Frigyes dán, norvég király fia
Oldenburgi György (1703–1704) dán, norvég királyi herceg, IV. Frigyes dán, norvég király fia
Oldenburgi György (1784–1812) herceg, I. Péter oldenburgi nagyherceg fia
Oldenburgi György (1845–1913), I. György néven görög király, IX. Keresztély dán király fia 
Oldenburgi György (1869–1957) görög és dán királyi herceg, I. György görög király fia
Oldenburgi György (1890–1947), II. György néven görög király, I. Konstantin görög király fia 
Oldenburgi György (1920–1986) dán királyi herceg, Axel dán királyi herceg fia